Городков:

 Городков, Борис Николаевич (1890—1953) — геоботаник, почвовед, географ, исследователь тундры и арктических пустынь, путешественник.
 Городков, Василий Николаевич (1914—1997) — советский и российский архитектор.
 Городков, Кирилл Борисович (1932—2002) — энтомолог, специалист по систематике двукрылых и зоогеографии.